

Поузен — селище, штат Іллінойс
 Поузен — селище, штат Мічиган

Див. також 
 Позен Леонід Володимирович